Opus magnum steht für:
 Opus magnum, bedeutendstes Werk eines Künstlers
 Begriff der Alchemie, siehe Alchemie#Opus magnum
 Habilitationsschrift 
 Opus Magnum, ein Förderprogramm der Volkswagenstiftung